Би́тежерис (Би́тяжярис, Битэжерис; ; устар. Биттенер-зее, ) — правобережная пойменная старица излучины нижнего течения реки Неман, в 2 км к востоку от города Неман. Расположена в Лумпенайском старостве на юго-востоке Пагегского самоуправления Таурагского уезда Литвы. Находится на высоте 6,4 метров над уровнем моря, в пределах территории регионального парка . Площадь — 0,13 км². Имеет вытянутую форму, ориентированную в направлении северо-запад—юго-восток, длина — 1,62 км, средняя ширина — 70 м. Северо-западная оконечность соединяется протокой с расположенным в километре ниже по течению Немана озером  (Мяргува), а юго-восточная — с озером  (Лангер), находящимся в сотне метров восточнее. Со стороны Немана вдоль берега озера проходит   (––Панямуне).

Примечания

Топографические карты 
 

Озёра Таурагского уезда
Лумпенайское староство
Бассейн Немана
Охраняемые природные территории Литвы